Beiersdorf AG — немецкая компания, производитель средств по уходу за кожей. Штаб-квартира расположена в Гамбурге.

История 
Компания была основана в 1882 году Карлом Паулем Байерсдорфом, создавшим лейкопластырь и получившим патент на его производство. В 1890 году компания была куплена фармацевтом и бизнесменом Оскаром Тропловицем.

Контрольный пакет акций Beiersdorf принадлежит Maxingvest AG, материнской компании Tchibo, которая известна благодаря одноимённому растворимому кофе.

Beiersdorf входит в число 30 крупнейших немецких акционерных компаний, по которым рассчитывается DAX (Deutscher Aktienindex, GER30) — главный индекс фондового рынка Германии.

Бренды 
Торговые марки, принадлежащие Beiersdorf 

 NIVEA — флагманский бренд Beiersdorf, средства для ухода за кожей;
 Eucerin — аптечная уходовая косметика;
 La Prairie — люксовая косметика;
 Labello — бальзамы для губ;
 Hansaplast — пластыри;
 8x4 — дезодоранты;
 Florena — уходовая косметика;
 Coppertone — защита от солнца;
 HIDROFUGAL — антиперспиранты;
 SKIN STORIES — уход за татуировками;
 FLORENA Fermented Skincare — уходовая косметика;
 tesa — клейкие ленты для строительства, электроники, промышленного производства.

Примечания 

Производители косметики и парфюмерии Германии